Коуті́ньйо — португальське прізвище. Відомі носії:

 Антоніу Алва Роза Коутіньйо (1926–2010) — португальський політичний та військовий діяч
 Гагу Коутіньйо (1869–1959) — португальський авіапілот
 Коутіньйо (1943 — 2019) — бразильський футболіст, чемпіон світу 1962 року.
 Філіппе Коутіньйо (нар. 1992) — бразильський футболіст.

Португальські прізвища
Прізвища